Енріко Берлінгуер (італ. Enrico Berlinguer; * 25 травня 1922(19220525), Сассарі — † 11 червня 1984(19840611), Падуя) — італійський політик
 Сергіо Берлінгуер (6 травня 1934) — італійський дипломат
 «Берлінгуер, я тебе люблю» — фільм (1977)